Le tournoi de tennis de Pattaya est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2003, classée en catégorie Tier V, se dispute du 3 au .

Henrieta Nagyová remporte le simple dames. En finale, elle bat Ľubomíra Kurhajcová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Li Ting et Sun Tiantian.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Pattaya
 Saison 2003 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2003
Pattaya
2003 en Thaïlande
Sport en novembre 2003